«АлеАда» — шестой студийный альбом певицы Линды, презентованный 14 октября 2006 года в Концертном зале «Мир». Первый студийный альбом, записанный с греческим продюсером Стефаносом Корколисом. Посвящён матерям Линды и Корколиса. Запись производилась на студиях "At Kyriazis" и "Workshop" (Афины), "Нирвана" (Москва), а также при участии звукорежиссёров Великобритании, Бельгии и Нидерландов. В работе задействованы музыканты из России, Греции, Туниса и Египта.

Название и тематика альбома 
«АлеАда» — первый в творчестве Линды альбом полностью о любви, пронизанный словом «любовь» и соответствующим настроением. В песнях нашли отражение роман певицы с продюсером и композитором Стефаносом Корколисом, её скорбь по умершей в 2005 году матери Александре и волнения Стефаноса по поводу сильной болезни его матери Аденулы (Ады).

Этот диск посвящен моей маме и маме Стефаноса. Мы  соединили два имени, - и получилось слово АлеАда. Начальные слоги. Потому что эти люди дали нам любовь, дали нам возможность жить и чувствовать любовь в этом мире. Эквивалентом, переводом слова "АлеАда" может быть "любовь", но это иная любовь, не та, к которой мы привыкли здесь, на Земле, а та, которая по-настоящему заполняет человека и дает ему ощущение Жизни.

Он [альбом] адресован каждому человеку, который понимает значение слова "любовь". Не та, простая земная любовь, а любовь иная, которая как бы в другом каком-то измерении, к которой каждый человек подсознательно тянется. Любовь, которая заполнят всего человека. Не просто отношение к любимому человеку… Мужчины и женщины, например. Это какая-то просто маленькая частичка всего. Это любовь всеобъемлющая, которая кипит внутри сердца, заполняет тебя, открывает мир совершенно по-другому. Это кардиограмма сердца, которая бьется вечно и никогда не останавливается. Поэтому наш альбом – это послание каждому человеку, кому это важно.

Список композиций

Россия

Греция

Клипы 

 «Я украду!»
 «Мечена я»
 «Толкай меня на любовь»
 «Любовь в конверте»
 «Κανένας Ποτέ»

Участники записи 

 Линда — вокал, бэк-вокал
 Стефанос Корколис — аранжировка, бэк-вокал (трек 10), клавишные, бас-гитара, дирижирование (струнные партии), сведение и обработка звука
 Микаэл Тзуганакис — вокал (трек 10), , критская лира
 Пенни Скару, Костас Митропапас, Мария Папаникола — бэк-вокал (трек 10)
 Апостолис Коскинас — акустическая и электрогитара
 Роб Джонс — акустические гитары
 Роберт Эден — электрическая и акустическая бас-гитара
 Диджи — электрогитара, ударные, программирование ударных, инженер звукозаписи, сведение и обработка звука
 Томми Янг — ударные
 Тосси Акиро — японские барабаны
 Арам Сетобян — дудук
 Крис Насебян — нэй
 Джон Кристидес — греческий кларнет
 Симос Киналис — цурас
 Микаэль Порфирис — виолончель
 Георг Панагиотопулос — скрипка
 Марилиза Пападури — виолончель и тибетская виолончель (трек 10)
 Симфонический оркестр «Thalassa» — струнные партии
 Струнный квартет «El Djezair» — этнические струнные партии
 Арабский ансамбль ударных инструментов — перкуссия
 Тасос Ксамосфакидес, Пете Лалис — инженеры звукозаписи
 Даниель Фокас — звукорежиссёр, мастеринг
 Крис  Хаджестамов — мастеринг
 Михаил Кувшинов — обработка вокала Линды
 Александр Касьянов — дополнительный мастеринг
 Линда и Ковригин — дизайн
 Глеб Кондрашов — фото
 Василий Коблов-Вейн — стилист

Примечания

Ссылки 
 Linda.Com.Ru — Официальный сайт Линды

Альбомы 2006 года
Альбомы Линды